Die Orange Prokom Open 2007 waren ein Tennisturnier, welches vom 30. Juli bis 5. August 2007 in Sopot stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2007 und wurde im Freien auf Sand ausgetragen. In derselben Woche wurden in Washington das Legg Mason Tennis Classic gespielt, das genau wie das Turnier in Sopot zur Kategorie der ATP International Series zählte.

Titelverteidiger im Einzel war der Russe Nikolai Dawydenko, der in diesem Jahr als Setzlistenerster im Achtelfinale an Martín Vassallo Argüello scheiterte. Der Zweite der Setzliste Tommy Robredo, der die erste Ausgabe des Turnier 2001 gewonnen hatte, konnte in diesem Jahr seinen zweiten Titel gewinnen. Der Titelträger von 2002 José Acasuso unterlag ihm dabei im Finale. entschied das Turnier für sich, im Finale stand wie schon im Jahr zuvor Florian Mayer, der auf dem Weg ins Finale keinen Satz abgab, im Endspiel aber dem Russen in drei Sätzen unterlag. Damit gewann er den ersten Titel der laufenden Saison sowie den fünften Titel seiner Karriere.
Die Vorjahressieger im Doppel, František Čermák und Leoš Friedl, spielten in diesem Jahr nicht beim Turnier. So holten sich die Turniersieger von 2003 und 2005, Mariusz Fyrstenberg und Marcin Matkowski, als Erste der Setzliste den Titel zum dritten Mal. Im Finale schlugen sie die Setzlistenzweiten Martín Alberto García und Sebastián Prieto, die zusammengezählt schon siebenmal im Finale von Sopot unterlagen. Die Polen gewannen ihren fünften Titel der Karriere, sowohl gemeinsam als auch individuell.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 404.000 Euro; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 425.250 Euro.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF)

ATP Tour 2007
Tennisturnier in Sopot